Bozia steht für

 ein altes Volumenmaß, siehe Bozia (Einheit)
 eine rumänische Gemeinde, siehe Bozia (Vaslui)